

Sigle
TAI, sigle composé des trois lettres T, A et I, peut faire référence à :
 Temps atomique international, le système officiel de référence temporelle depuis 1967 ;
 Transports aériens intercontinentaux, une ancienne compagnie aérienne, maintenant partie de l'Union de transports aériens ;
 Turkish Aerospace Industries, une entreprise publique turque spécialisée les systèmes aérospatiaux ;
 test d'association implicite, en psychologie sociale ;
 technicien d'assistance en informatique, un titre professionnel du Ministère chargé de l'Emploi (France).

Code 
TAI est un code qui peut désigner :
 TAI,  ;
 tai, les langues taï, selon les normes ISO 639 des codes de langue.

Tai 
Tai (ou Dai en transcription pinyin) peut faire référence à :
 Tai, un ensemble de populations du sud de la Chine, du Laos, de Thaïlande et du Viêt Nam ;
 lac Tai, un lac en Chine ;
 Tai, une éléphante qui a tourné dans plusieurs films.

 Kobe Tai (née en 1972), une actrice pornographique américaine d'origine taïwanaise.

Taí 

 António Taí (né en 1948), un footballeur portugais.

Tài 
Tài peut faire référence à :
 Tài (泰), un idéogramme chinois écrit en hanyu pinyin.

Taï 
Taï peut faire référence à :
 Taï, une ville de l'ouest de la Côte d'Ivoire dans le département de Taï de la région du Moyen Cavally ;
 Parc national de Taï.